Taubenturm Osterweddingen ist die Bezeichnung von

Taubenturm Alte Kirchstraße 20
Taubenturm Mittelstraße 13